Факоли́т (от  — линза, чечевица и  — камень) — интрузивное тело, имеющее согласные контакты и двояковыпуклую, линзовидную форму, залегающее обычно в ядрах складок. Форма факолита является следствием складчатости. Встречаются факолиты, сложенные гранитоидами.

Термин был введён в обращение и первоначально определён  в 1909 году

Примеры 
 Сибинский массив Калба-Нарымского батолита, Восточный Казахстан.
 Восточно-Тайгоносский массив на полуострове Тайгоносс и северо-западе Камчатки.
 В областях Франклина и Гамбурга Сассекского округа Нью-Джерси.
 Интрузия изверженных горных пород  в Ирландии
 Около Bayalan(?) в округе Аджмер, штат Раджастхан Индия

Примечания

Источники 
 Общая геология. Учебник. Изд. Московского Университета. Н. В. Короновский. C. 288, 292